

Топоніми

Мори — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Мори — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства

Інше 
 Мори (міфологія)